Hobo (muziekinstrument), een blaasinstrument
 Hobo (orgel), een orgelregister
 Hobo (zwerver), een rondtrekkende dakloze arbeider (in Amerika)
 Hobo with a Shotgun, een Canadese film uit 2011
 Hobo (Colombia), een gemeente in Colombia
 Hobo (lettertype), een lettertype zonder staartletters